Remessa postal são bens ou mercadorias, que são transportadas por via courrier ou empresas de transporte, que entram ou saem do país.

Correios